«Голго́фа» () — ирландско-британская чёрная трагикомедия (комедия-драма) 2014 года кинорежиссёра и сценариста Джона Майкла Макдонаха, вторая часть его так называемой «Трилогии о самоубийстве» (). Фильм повествует о сельском священнике, которому прихожанин в исповедальне сказал, что убьёт его через неделю. Главную роль исполнил Брендан Глисон, также в фильме снялись Крис О’Дауд, Келли Райлли, Эйдан Гиллен, Дилан Моран, Исаак де Банколе и другие.

Производство фильма началось в конце 2009 года, съёмки — в конце 2012. Оператором выступил Ларри Смит. Музыка к фильму (Calvary: Original Motion Picture Soundtrack) написана композитором . Премьера кинокартины состоялась 19 января 2014 года, а широкий прокат стартовал с апреля в Европе (в том числе 17 апреля в России) и Австралии, а с мая — в странах Содружества Независимых Государств. Теглайн фильма: «Убить священника в воскресенье — хорошая идея» ().

Фильм собрал более 16 миллионов долларов в мировом прокате, был хорошо принят критиками и зрителями, включён в различные списки лучших фильмов, удостоен множества наград и номинаций. Брендан Глисон получил Премию британского независимого кино за .

Сюжет 

В тёмной исповедальне незримый прихожанин сообщает отцу Джеймсу — католическому священнику в провинциальном ирландском городке, что с семилетнего возраста на протяжении пяти лет подвергался сексуальному насилию в детстве со стороны ныне уже умершего священнослужителя. Прихожанин делится с Джеймсом своими размышлениями о том, что на гибель плохого священника никто и не обратит внимания, тогда как убийство хорошего может заставить общество задуматься. С этими словами он даёт святому отцу неделю на то, чтобы привести в порядок дела, после чего Джеймс будет убит на пляже в следующее воскресенье.

Первое воскресенье. Джеймс служит мессу и совершает причащение прихожан, затем беседует с алтарным служкой Майклом. Потом с коллегой отцом Лири обсуждает Верóнику Бреннан и как пастор обещает поговорить с ней и её мужем Джеком, которому она изменяет с негром из Кот-д’Ивуара Саймоном. Придя домой вечером, Джеймс здоровается со своим псом Бруно.

Понедельник. Однако вместо того, чтобы начинать готовиться к смерти или, по намёку епископа, обратиться в полицию, в отпущенный срок священник продолжает заниматься обычными повседневными делами. Он старается изменить жизнь своей паствы к лучшему, несмотря даже на то, что узнал своего будущего убийцу среди прихожан по голосу.

Приехавшая дочь Джеймса, Фиона, предпринимала попытки суицида, почувствовав себя брошенной после того, как мать умерла, а отец стал священником. Вместе с Бруно они приезжают на машине Джеймса к бару Брендана Линча, где Фиона знакомится с Майло и врачом Фрэнком. После встречи с дочкой Джеймс, как и обещал, поочерёдно навещает Веронику у её дома, Джека в его мясной лавке и Саймона в автомастерской. Затем Джеймс на лодке навещает пожилого писателя, подумывающего о самоубийстве из пистолета Walther PPK из-за старческого упадка, после чего Джеймс получает револьвер «Webley» в гостях у инспектора Стентона.

Вторник. Джеймс и Фиона знакомятся с миллионером Майклом Фицджеральдом, семья которого покинула его, из-за чего он чувствует себя оторванным от реальности и лишённым смысла жизни.

В больнице после автомобильной аварии Джеймс завершает церемонию отпевания французского водителя и утешает овдовевшую Терезу — женщину, которая стоически принимает судьбу мужа, веря в то, что гибель человека поистине несправедлива, только если он никогда не знал настоящей любви.

Среда. Далее Джеймс навещает в тюрьме Фредди Джойса — убийцу-каннибала, который просит прощения, но не может вспомнить, где похоронена конкретная его жертва, за что священник обвиняет его в неискренности и добавляет, что если Бог не смог понять Фредди, то никто не сможет. Ночью Джеймс становится свидетелем того, как в результате поджога сгорела его церковь.

Четверг. После этого между Джеймсом и Фионой происходит «откровение третьего акта», и отец говорит ей, что никогда не оставит её, по крайней мере, духовно, на что она отвечает взаимностью. Потом Джеймс находит своего пса с перерезанным горлом и, плача, хоронит его.

Пятница. Джеймс скрыл случившееся от Фионы, которая утром уезжает. Гуляя по просёлочной дороге, Джеймс невинно болтает с девочкой, пока не подъезжает её отец, который хватает дочь в машину и грубит Джеймсу. В пабе Фрэнк рассказывает Джеймсу историю о слепоглухонемом и парализованном ребёнке, который стал таким после неудачной анестезии, и рассуждает о невыразимом ужасе такой сенсорной изоляции. Джеймс, разозлившись, напивается, спорит с трактирщиком Бренданом Линчем и опустошает обойму револьвера в сторону бутылок, после чего Линч берёт бейсбольную биту. Побитый священник восстанавливается от ударов у себя дома. Джеймс яростно ругает отца Лири

Суббота. Лири, обидевшись, уезжает. Джеймс решает улететь в Дублин, но возвращается, встретив в аэропорту Терезу и увидев гроб её мужа, который женщина хочет увезти в Рим к родным.

Роковое воскресенье. Направляясь на пляж в назначенный день утром, Джеймс разговаривает с пожилым писателем, затем с Фионой по телефону, говоря ей, что о грехе рассуждают слишком много, а о добродетели, напротив, недостаточно. На вопрос о том, что он считает главной добродетелью, отец говорит о важности прощения, после чего они прощают друг друга. После того как Джеймс выбрасывает револьвер в море, подходит огорчённый Майкл, и Джеймс обещает вскоре навестить его.

Позже алтарный служка Майкл, рисующий морской пейзаж в верхней части пляжа, становится свидетелем встречи Джеймса и Джека Бреннана, идущего навстречу священнику. Джек признаётся в избиении жены Вероники и поджоге, но отрицает убийство собаки. Узнав, что Джеймс оплакивал свою собаку, Джек спрашивает его, плакал ли он так же от новостей о невинных детях — жертвах насилия со стороны священников. Джеймс отвечает, что нет, так как чувствует себя отстраненным от этих историй («как когда читаешь о чём-то в газете»). После этого Джек стреляет в бок Джеймсу, и тот падает. Служка направляется к раненому, но Джеймс кричит ему, чтобы тот бежал прочь, и мальчик убегает за Стентоном. Затем Джек велит Джеймсу читать молитвы, но священник говорит, что уже сделал это. Джеймс пытается отговорить Джека от убийства, но тот подносит оружие к голове священника и делает выстрел.

После этого в качестве эпилога показываются персонажи фильма, изменившиеся благодаря Джеймсу за минувшую неделю. В последней сцене перед титрами Фиона навещает Джека в тюрьме, чтобы поговорить по телефону через стекло, оба берут трубки. Во время титров показываются семь локаций — те, в которых Фиона и Джеймс были вместе.

Актёры

Создание фильма

Разработка 

Идея снять фильм появилась у Джона Майкла Макдонаха в конце 2009 года во время завершения съёмок его дебютной полнометражной ленты «Однажды в Ирландии» (оригинальное название — The Guard — «страж»), главную роль в которой исполнил Брендан Глисон, на фоне череды новостей о католических священниках, насиловавших малолетних мальчиков. В то время режиссёр и начал писать сценарий о добропорядочном священнике, измученном своей паствой, причём позже Макдонах отмечал, что это не  (сам Макдонах в детстве ходил на мессу каждую неделю со своими родителями, пока ему не исполнилось 14 лет). Основу сценария составили пять стадий принятия смерти Кюблер-Росс (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие) вкупе с детективной линией. Трагикомедийный тон фильма Макдонах, большой поклонник фильмов братьев Коэн, объяснил тем, что «в жизни смешиваются комедия и трагедия».

Макдонах говорил, что в его фильмах всегда присутствуют эрудированные персонажи: «».

PDF-файл сценария фильма был опубликован на платформе Medium в ноябре 2014 года перед так называемым «сезоном наград».

Подготовка к съёмкам 
Вскоре после мировой премьеры «Однажды в Ирландии» стало известно, что главную роль в новой постановке Макдонаха вновь сыграет Брендан Глисон. Актёр прежде преподавал в католической школе. Также Глисон отмечал, что считает отца Джеймса не антигероем, а «настоящим героем, что необычно сегодня». В начальный актёрский состав предстоящего фильма вошли Крис О’Дауд, Келли Райлли и Эйдан Гиллен, впоследствии к ним присоединились Исаак де Банколе, Дилан Моран, Мари-Жозе Кроз и другие. Джон Майкл выразил своё восхищение от подбора актёров в таких словах: «».

Одним из ведущих продюсеров фильма выступил Джеймс Флинн из компании Octagon Films. Наряду с ним вернулись продюсеры из Reprisal Films, работавшие над The Guard, — Флора Фернандес-Маренго и Крис Кларк. Последний в интервью для IFTN поделился своими впечатлениями: «». Место за кинокамерой занял оператор The Guard Ларри Смит. Руководство над постановкой взял на себя сам Макдонах. Международными продажами фильма занималась компания Protagonist Pictures.

Съёмки 
Съёмочный процесс стартовал 24 сентября 2012 года на родине матери режиссёра (для которой просмотр фильма в итоге оказался мучительным) — в городе Слайго (графство Слайго), на северо-западе Ирландии, в том числе у горы Бен-Балбен. Также съёмки проходили в Дублине. Весь фильм был снят за 5 недель.

Постпродакшн 

Дизайнерами вступительных и заключительных титров фильма выступили руководители «The Morrison Studio» Дин Уэйрс и Ричард Моррисон. Для «Голгофы» они использовали аккуратные классические заголовки, стилизованные под современные, и лишь само название фильма приукрасили, добавив крест. Макдонах поблагодарил их за работу: «». Впоследствии они оформили титры и следующего фильма режиссёра — «Война против всех» (2016).

Музыка 

Музыка для фильма была написана композитором  и спродюсирована его братом Фрэнком Кэссиди. 26 февраля 2013 года началась студийная запись в исполнении . Впоследствии Патрик говорил: «"Голгофа" была просто одним из тех фильмов, где всё складывалось хорошо. <...> Была отличная атмосфера на протяжении всего постпродакшна».

При том, что Джону Майклу Макдонаху само наличие музыки в фильме не столь важно для наслаждения от просмотра и он может спокойно смотреть, например, фильмы Михаэля Ханеке, режиссёр всё же понимает, что музыка помогает большинству зрителей эмоционально соединяться с фильмом, поэтому Макдонах использовал партитуры Патрика Кэссиди, но довольно экономно и в очень конкретные моменты. Также Джон Майкл назвал Патрика идеальным композитором для совместной работы, а сочинённую им музыку для фильма — эмоциональной и трогательной.

Саундтрек в результате получил хорошие отзывы и оценки на сайтах Allmusic, Soundtrack Geek, Film.Music.Media, MOVIE MUSIC UK, Score Cues и PopOptiq.

В декабре 2014 года было объявлено, что саундтрек попал в лонг-лист из 114 претендентов на номинацию 87-й премии «Оскар» за лучший саундтрек, но в итоге не был среди номинантов.

Релиз 
Первый официальный трейлер вышел 10 декабря 2013 года на Ютуб-канале «». Официальный британский трейлер был представлен на следующий день. Из-за успеха прошлого фильма Макдонаха заранее был особенный интерес к «Голгофе» со стороны СМИ. Русскоязычный трейлер вышел 12 февраля 2014 года, украинский — 14 февраля.

Премьеры на кинофестивалях 
10 декабря 2013 года было анонсировано, что на кинофестивале «Сандэнс» будут представлены сразу 2 полнометражных ирландских фильма: «Голгофа» и «Фрэнк» (оба фильма — чёрные комедии, снимавшиеся в Дублине, и в обоих играет Донал Глисон). Главный исполнительный директор агентства , Джеймс Хики, назвал новость о выборе этих двух фильмов — хорошей для индустрии: «Это очень позитивное начало 2014 года для индустрии и большое заявление Ирландии на международном уровне». Ещё одним ирландским фильмом, вошедшим в программу, стал документальный короткий метр «Последние дни Петера Бергмана». Премьерный показ «Голгофы» состоялся вечером 19 января 2014 года в рамках программы «Премьеры»  американского кинофестиваля независимого кино «Сандэнс» в Парк-Сити, после чего права на прокат фильма купила компания Fox Searchlight.

О европейской премьере было объявлено ещё 19 декабря 2013 года: картина была включена в программу «Panaroma Special» 64-го Берлинского кинофестиваля, где была показана 9 февраля и в результате получила приз независимого (экуменического) жюри.

17 декабря 2013 года было объявлено о премьере фильма в Ирландии — «Голгофа» была выбрана фильмом открытия 12-го , назначенного на 13 февраля в кинотеатре «». Директор фестиваля Грайнне Хамфрис (Gráinne Humphreys) прокомментировала данный выбор: «».

26 февраля лента была показана на  как «фильм-сюрприз». В России премьера «Голгофы» состоялась 12 марта в день открытия седьмого Московского фестиваля ирландского кино, являющегося частью «Недели Ирландии». 20 марта фильм был показан на . 3 апреля — на кинофестивале «Titanic International Filmpresence» в Венгрии. 5 мая было объявлено о включении «Голгофы» в программу из двенадцати фильмов о мести под названием «Око за око» () на  румынском , который продлился с 30 мая по 8 июня.

Прокат и кассовые сборы 

По данным сайтов Box Office Mojo и The Numbers фильм собрал 16 887 741 доллар в мировом прокате, из них 13 287 735 не в США и Канаде. Является самым кассовым ирландским фильмом 2014 года, сделав также самый успешный за год старт в Ирландии в первый уик-енд. Чёрная комедия занимает пятое место в своём жанре по кассовым сборам в США и Канаде за 2014 год, а также занимает 44-е место в списке самых кассовых чёрных комедий в мире по состоянию на 2019 год.

В Великобритании фильм получил рейтинг 15 certificate (Для лиц от 15 лет) Британского совета по классификации фильмов, премьера состоялась 11 апреля. Итоговые сборы превысили 4,8 млн долларов.

В Австралии фильм получил рейтинг MA15+ (только в сопровождении Взрослых) Австралийской аттестационной комиссии, премьера состоялась 17 апреля. Итоговые сборы превысили 2,2 млн долларов.

В кинотеатрах России премьера «Голгофы» состоялась 17 апреля, перед Пасхой. Дистрибьютор, как и у прошлого фильма Макдонаха, — Premium Film. Возрастной рейтинг МКРФ — 16+. Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», фильм посмотрели 24 240 человек, кассовые сборы составили 6 489 412 руб (или $179 862), из них 1 243 209 руб в первый уик-энд (с четверга по воскресенье, за счёт всего 23 копий) и 1 191 598 руб во второй.

В кинотеатрах Украины прокат начался 1 мая, дистрибьютором выступила компания .

Дистрибьютором фильма в США выступила компания Fox Searchlight. Рейтинг MPAA — R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого) по причине наличия сексуальных сцен, непристойной лексики, некоторого насилия и употребления наркотиков. Ограниченный (всего в четырёх кинотеатрах) прокат начался 1 августа, широкий прокат вскоре насчитывал до 322 кинотеатров. Сборы за 11 недель проката составили $3 600 006, за счёт чего картина занимает 31-е место в списке самых кассовых ирландских фильмов на территории США. В рамках продвижения «Голгофы» Макдонах и Глисон побывали на радио-программе , где ведущий  спросил гостей, есть ли среди их знакомых кто-нибудь, кто подвергался насилию со стороны священников в детстве, на что Глисон ответил, что однажды в начальной школе сам почувствовал это на себе.

В Германии фильм вышел под названием  () с рейтингом 16+.

Домашние издания 

В России «Голгофа» была выпущена на Blu-ray компанией CP Digital 26 июня 2014 года.

8 августа фильм вышел на DVD в Ирландии.

25 июня 2014 года было объявлено, что британская компания-дистрибьютор  выпустит «Голгофу» на Blu-ray 11 августа, включив в издание несколько интервью. Диск был выпущен в регионе B 11 августа с поддержкой только английского языка и включил в себя 17 интервью общей продолжительностью 47 минут.

Австралийский дистрибьютор  выпустил Blu-ray 5 ноября 2014 года.

16 октября компанией Fox Home Entertainment было объявлено о выходе Blu-ray 9 декабря. Выход в регионе A изданий DVD и Blu-ray состоялся 9 декабря 2014 года. В Blu-ray-издание, снабжённое технологией , включены три короткометражных ролика: «The Role Of A Good Priest» («Роль хорошего священника»), «A Father & His Daughter» («Отец и его дочь»), «A Matter Of Faith» («Вопрос веры»), а также двадцатиминутный фильм о съёмках «Calvary: Behind the Scenes». Обозреватель Джеффри Кауфман поставил данному изданию оценку 4.5/5. А постоянный рецензент сайта Blu-ray.com Брайан Орндорф, ныне автор более 1500 отзывов, поставил самому фильму оценку 8/10.

Немецкая компания  выпустила Blu-ray 24 марта 2015 года.

Согласно The Numbers, на сентябрь 2019 года в США и Канаде продажи DVD составляют $9553, Blu-ray — $368 120. На Amazon издания получили хорошие отзывы, имея среднюю пользовательскую оценку 4/5.

Приём

Первичные отзывы кинокритиков 
Первые отзывы о Calvary — от кинокритиков, присутствовавших на показе фильма в Парк-Сити (во время 30-го кинофестиваля Сандэнс), были положительными. Внештатный рецензент британской газеты The Guardian Ксан Брукс назвал ленту «потрясающей» и заявил, что «как и „Однажды в Ирландии“, она может похвастаться отчётливым ощущением присутствия и глубокой любовью к языку». Обозреватель американского журнала The Hollywood Reporter Дэвид Руни написал, что «этот фильм многослоен — славные комедийные и медитативные моменты в высшей степени переплетены со вспышками поразительной агрессии и жестокости», а также высоко оценил работу актёрского состава и съёмочной группы, в частности, определил музыку как «душевную, квази-священную». Кинокритик американского издания Variety Джастин Чанг похвалил «технически безукоризненную работу Макдонаха и его команды» и положительно отозвался о работе ведущего актёра картины, сказав, что «в этой роли невозможно представить себе кого-то, кроме Глисона». Кэтрин Килкенни из IndieWire (США) сравнила «Голгофу» с «Дневником сельского священника» Робера Брессона и отдельно отметила, что музыка Патрика Кэссиди имитирует церковную акустику, а кинематография Ларри Смита добавляет живописности морскому берегу и скалам Слайго, визуальная поэзия которых играет против цинизма жителей; Criticwire Grade: B+. Мишель Оранж с австралийского телеканала  поставила фильму 4 звезды из 5. Рич Клайн с сайта  поставил фильму 4 звезды из пяти.

Доннчад Тьернан в своём отзыве в киножурнале  по случаю ирландской премьеры указал, что фильм демонстрирует любовь Макдонаха к Ирландии (о чём свидетельствуют величественные пейзажные съёмки), равно как и его презрение к среднему менеджменту, озлобленности и самосуду, а третий акт фильма пронизан такой критикой общества Ирландии, что Calvary и The Guard вместе взятые — это, возможно, magnum opus режиссёра. Руаири Мур в том же издании спустя два месяца отметил схожесть изображённой в фильме деревни Слайго с библейским городом Содомом, а обращение священника с местными жителями сравнил с уходом за стадом чёрных овец.

Старт проката Calvary в Великобритании ознаменовался почти единодушным признанием фильма критиками. Репортёр журнала Empire Ким Ньюман поставил тандем Макдонах / Глисон в один ряд с Форд / Уэйн, Феллини / Мастроянни и Скорсезе / Де Ниро. Журнал Time Out поставил фильму 4 звезды из 5. Корреспондент таблоида Daily Express Аллан Хантер описал фильм эпитетами «остроумный и задумчивый, нежный и тревожный, поэтический и колкий». Критик The Independent Лоуренс Фелэн высоко оценил сценарий постановки — «не терпящий клише, ищущий нюансы»; его коллега по изданию Джеффри Макнаб положительно отозвался о том факте, что «несмотря на весь свой вздорный чёрный юмор, Calvary остаётся искренней и волнующей драмой о религиозной вере и страхе смерти». В критичном отзыве лондонской газеты-ежедневника Evening Standard было отмечено, что фильм «падает между жанрами: не совсем триллер или комедия или духовное завещание, а причудливый коктейль из всех трёх».

Не менее дружное признание лента снискала у российских кинокритиков. Обозреватель ресурса «РБК Стиль» Марина Латышева с похвалой отозвалась о режиссёрском мастерстве Джона Майкла Макдонаха: «То, что в других руках могло бы обернуться пошлым пафосом, в „Голгофе“ превращается в трагедию, способную пронять и скептика». По словам киноведа газеты «Коммерсант» Лидии Масловой, «„Голгофа“ — фильм более печальный, чем „Однажды в Ирландии“, но внутренняя суть режиссёрского высказывания и главный риторический приём те же самые: когда из максимально нагнетаемого ощущения богооставленности возникает что-то вроде физически ощутимого божественного присутствия». Автор информационного агентства «Интерфакс» Артём Ушан в обзоре картины написал, что «пребывание режиссёра на грани, где-то между философской драмой и циничной комедией, делает „Голгофу“ если и не великим, то уж точно выдающимся представителем трагикомичного жанра».

Прокат в США также сопровождался положительными отзывами. Кинокритик  на сайте  отметил, что «структурирование Макдонаха необычно: почти все сцены представляют собой то, что в театре называется „“, то есть взаимодействие только между двумя персонажами». В статье  в журнале The New Yorker особой похвалы удостоилась игра Брендана Глисона и завязка истории. В американском консервативном религиозном журнале  также был опубликован обзор на фильм.

По мнению Джейсона Бьюкенена с сайта AllMovie, «Голгофа» — более зрелая и вызывающая работа Макдонаха, чем «Однажды в Ирландии».

Место в рейтингах за год, метакритика и признание зрителей 
 поставила «Голгофу» на восьмое месте в списке 10 лучших фильмов 2014 года, отметив также наградами Брендана Глисона за лучшую роль года и Майкла Макдонаха за лучший сценарий.

В различных религиозных изданиях «Голгофа» также была признана одним из лучших фильмов 2014 года:
 Экуменическое жюри «Arts & Faith», отобрав из шестидесяти претендентов десятку лучших, удостоило фильм 5-го места;
 Джонатан Дорст из «The Chorus In The Chaos — Relevant and Reformed» поставил фильм на 7-е место;
  в своём блоге «Doc Hollywood» поставил фильм на 9-е место;
 Пол Асей, автор «Watching God», включил фильм в десятку лучших за год.

На сайте Metacritic фильм имеет рейтинг 77/100 на основе 42 в целом благоприятных отзывов критиков, а пользовательский рейтинг при этом составляет 7.4/10; также на данном сайте «Голгофа» занимает 80-е место в списке лучших картин 2014 года и 36-е место среди релизов Fox Searchlight Pictures.

По данным Metacricic, «Голгофа» попала в 18 списков десяти лучших фильмов за 2014 год по мнению отдельных кинокритиков, в том числе в двух списках заняла первое место (Питер Дебрюдж из Variety, Роб Хантер из ) и ещё в двух — второе (J. R. Jones из газеты , Betsy Sharkey из Los Angeles Times), в итоге занимая 27-е место в обобщающем рейтинге. Ирландский журнал  включил Голгофу в список пяти лучших ирландских фильмов 2014 года.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 89 % и среднюю оценку 7.65/10, основанные на 168 рецензиях профессиональных критиков — 150 «свежих» и 18 «гнилых»; при этом пользовательский рейтинг составляет 80 %, а средняя оценка равна 3.88/5; также на этом сайте «Голгофа» занимает 62-е место в топе 100 лучших фильмов 2014 года и 24-е место в списке лучших релизов компании Fox Searchlight.

Фильм, получив множество положительных отзывов и включённый в различные кинематографические рейтинги, входил за счёт этого в список 1000 лучших фильмов XXI века по версии сайта «They Shoot Pictures, Don’t They?», который обобщает различные составленные кинематографистами и кинокритиками списки лучших фильмов, в 2015—2017 (позиции № 835, 924, 940 соответственно), но уже не входил в 2018—2019 годах.

По состоянию на 17 октября 2019 года «Голгофа» занимает 17-е место в двадцатке лучших фильмов 2013 года по версии пользователей КиноПоиска (имеется в виду год производства, а не премьеры), имея рейтинг 7.680/10 на основе проверенных оценок, а также занимает 467-е место с списке 500 фильмов с лучшим рейтингом рецензий, имея рейтинг 91,2 % на основе 136 отзывов.

На сайте IMDb средневзвешенная оценка пользователей (на основе более 54 тысяч голосов) равна 7.4/10, при этом самая частая оценка — 8/10.

Средняя пользовательская оценка на сайте AllMovie совпадает с мнением рецензента и равна 4/5.

Награды и номинации 

В преддверии объявления номинантов на премию «Оскар» интернет-издание  отмечало, что ирландские надежды возлагаются именно на «Голгофу», однако в итоге фильм не участвовал в борьбе за награду.

За 2014—2015 года в общей сложности фильм получил 9 наград и 32 номинации.

Влияние 
В августе 2015 года в  открылась выставка «Movies: Costume in Irish Cinema 1987—2015», где был представлен различный реквизит со съёмок ирландских фильмов, включая зелёное пальто, которое в фильме «Голгофа» носила Келли Райлли в образе Фионы Лавелль. Джон Лайнхэн, журналист из  и один из организаторов этой выставки, признавался: «».

Мартин Макдонах в своём фильме 2017 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» сделал отсылки как к своим прошлым фильмам, так и к «Голгофе» своего брата Джона. Так, например, билборды Милдред горят подобно церкви Джеймса, а также прослеживается параллель между персонажами-священниками.

См. также 
 Список фильмов Ирландии 2014 года
 Список фильмов Великобритании 2014 года
  — роман 2014 года ирландского писателя Джона Бойна о священнике.
 Скандал вокруг сексуальных домогательств в католической церкви#Ирландия
 
 
 
 Документальные фильмы:
  (1998)
  (1999)
  (2002)
  (2002)

Примечания

Комментарии

Источники

Интервью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , Part 2
 
 
 
 David Poland. . DP/30: The Oral History Of Hollywood (5 августа 2014)

Ссылки 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фильмы Великобритании 2014 года
Фильмы Ирландии 2014 года
Сатирические фильмы 2010-х годов
Чёрные комедии 2010-х годов
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Ирландии
Сатирические фильмы Ирландии
Сатирические фильмы Великобритании
Трагикомедийные фильмы Великобритании
Трагикомедийные фильмы Ирландии
Чёрные комедии Великобритании
Чёрные комедии Ирландии
Фильмы на английском языке
Фильмы Entertainment One
Фильмы об Ирландии
Фильмы о католических священниках
Педофилия в фильмах
Католицизм в Ирландии
Скандал вокруг сексуальных домогательств в католической церкви
Христианское кино
Фильмы Fox Searchlight Pictures